Города Экваториальной Гвинеи () — список наиболее крупных населённых пунктов Экваториальной Гвинеи. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Экваториальной Гвинее есть 30 городов с численностью более 800 человек.

Список городов Экваториальной Гвинеи

См. также 
 Сьюдад-де-ла-Пас

Примечания

Ссылки 

 
Экваториальная Гвинея
Списки:Экваториальная Гвинея